Hiesmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Hiesmayr (1920–2006), österreichischer Architekt
 Herbert Hiesmayr (1940–2016), österreichischer Pädagoge, akademischer Maler, Autor und Heimatforscher